New Prospect ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Prospect (Alabama)
 New Prospect (South Carolina)
 New Prospect (Tennessee)
 New Prospect (Texas)
 New Prospect (Wisconsin), im Fond du Lac County